Penelopa – żona Odyseusza
 Penelopa – imię żeńskie
 Penelopa – wydawnictwo szachowe
 Penelopy – podrodzina ptaków z rodziny czubaczowatych
 Penelope – rodzaj
 Penelopa andyjska
 Penelopa zielonawa
 Penelopa – film z 1966 r.

 Zobacz też
 Penelope